Rencurel est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Auguste Rencurel, homme politique français.
 Benoîte Rencurel, bergère française à qui la Vierge est apparue pendant 54 ans, de 1664 à 1718.
 Jérémy Rencurel, coureur de BMX français.

Toponyme 

 Rencurel (Isère), commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.